AKAP5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 427 амінокислот, а молекулярна маса — 47 088.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки